

Кейні — місто, штат Канзас
 Кейні — місто, штат Оклахома